Skabban kan syfta på följande platser:

Finland 

 Skabban (vid Dragsfjärd, Kimitoön), Åboland, 
 Skabban (vid Dalsbruk, Kimitoön), Åboland, 
 Skabban, Hangö, Nyland, 
 Skabban (vid Skärlandet, Raseborg), Nyland, 
 Skabban (vid Älgö, Raseborg), Nyland,

Se även
Skabbholm
Skabbholmen

Robotskapade Finlandförgreningar